Unidade divina ou Unidade de Deus pode se referir a: 

 Unitarismo, a crença de que Deus é uma pessoa.
 Monoteísmo, a crença de que um e único Deus existe.
 Simplicidade divina, a crença de que Deus não possui partes, características ou características distinguíveis (é "um").
 Tawhid, a "unidade de Deus" no Islã.
 O Um - conceito grego antigo presente no diálogo de Platão Parmênides e desenvolvido no platonismo por Plotino (ver também Plotino#Uno)
 a natureza de Deus no Pentecostalismo da Unidade.

Ver também 

 Unidade (desambiguação)

Desambiguação